Сали́м Гали́мович Фаты́хов (; 4 июля 1947, Магнитогорск) — российский общественный деятель, журналист, доктор культурологии, поэт, прозаик, автор двенадцати книг. Член Союза писателей России, Союза журналистов России. Профессор Челябинского государственного института культуры (ранее Челябинская Государственная академия культуры и искусства). По национальности — татарин.

Биография 

 1947, 4 июля — родился в г. Магнитогорске.
 1966 — окончил Миасский геологоразведочный техникум.
 работал в геологоразведочных партиях на Таймыре, Северном Урале, в Южном Казахстане.
 1966—1969 — служба на Тихоокеанском флоте.
 1969—1971 — литературный сотрудник газеты «Магнитогорский рабочий».
 1973—1977 — окончил Магнитогорский государственный педагогический институт.
 1973—1980 — заведующий отделом, заместитель главного редактора газеты «Индустриальный Навои» (Узбекистан).
 1977 — принят в Союз журналистов СССР.
 1980—1982 — учеба на факультете журналистики в Высшей партийной школе (Ташкент).
 1982—1986 — работник областного комитета КПСС в г. Навои (Узбекистан).
 1984— принят в Союз писателей СССР. 
 1986—1988 — главный редактор газеты «Знамя дружбы» (г. Навои, Узбекистан).
 1988—1991 — зав. сектором оперативного анализа и прогнозирования орготдела ЦК коммунистической партии Узбекистана.
 1992—1993 — заместитель главного редактора газеты «Правда Востока» (Ташкент).
 1993—1995 — руководитель пресс-центра Магнитогорского государственного педагогического института.
 1994 — собственный корреспондент газеты «Рабочая трибуна» в Магнитогорске .
 1995—1997 — главный редактор городской газеты «Русский дом» (Магнитогорск). 
 1997—2001 — помощник губернатора Челябинской области, начальник информационно-аналитического управления областной администрации.
 2001—2005 — пресс-секретарь губернатора Челябинской области П. Сумина.
 2005—2010 — заместитель руководителя Администрации Губернатора Челябинской области, начальник центра «Оперативного анализа и прогнозирования».
 с 2010 года до сентября 2019 года преподавал в Челябинском государственном институте культуры (ранее Челябинская Государственная академия культуры и искусства).

Литературная деятельность 

Стихи Салима Фатыхова печатались во флотской газете «Боевая вахта», в журнале «Советский воин», в коллективных сборниках СССР, в журналах России и Узбекистана, в магнитогорских газетах. Он автор двенадцати книг, вышедших в России и Узбекистане.

Книги 
 1981 — «Чайки пустыни» (стихи). — Ташкент, «Ёш гвардия», 37 с. Тираж: 10 000 экз.
 1986 — «Минуты бесконечности», кассетный сборник стихотворений в коллективном издании «Созвучие» (Ташкент, 1986 г. Изд-во «Ёш гвардия»). Тираж: 5 000 экз.
 2000 — «История женщины (этнокультурная ретроспектива)». — Екатеринбург, «Банк культурной информации», 464 с. Тираж: 3000 экз. — ISBN 5-7851-0281-1.
 2004 — «Расслоенное время» (стихи). — Екатеринбург, «Банк культурной информации», 126 с. Тираж: 500 экз. — ISBN 5-7851-0526-8.
 2004 — «Мировая история женщины: опыт сравнительной фактографии». — Екатеринбург, «Банк культурной информации», 792 с. Тираж: 3000 экз. — ISBN 5-7851-0483-0.
 2008 — «Мировая история женщины: хроно-культурологическое и фактографическое осмысление» (второе, исправленное и дополненное издание). — Екатеринбург, «Банк культурной информации», 944 с. Тираж: 3000 экз. — ISBN 978-5-7851-0653-6.
 2009 — "Новая археология матриархата" (Социокультурный анализ реликтов): монография [Текст] / С.Г.Фатыхов; Челябинская государственная академия культуры и искусств; науч. ред. В.С.Цукерман. – Челябинск: ЧГАКИ, 2009. – 252 с.; ил. (17,25 п.л.). – ISBN 5-7114-0341-9 (978-5-7114-0341-8).
 2013  — "Память о предках – бессмертие человека" (Родословная и генетическая история семьи Фатыховых). — Челябинск – Казань – Магнитогорск: «Магнитогорский Дом печати». — Тираж 300 экз. — ISBN 978-5-7114-0431-6.
 2014 — "Мгновения бытия..."  (Неопубликованная проза 60-х и середины 70-х годов) / Салим Фатыхов; – Челябинск ; Екатеринбург : [б. и.], 2014 (Магнитогорск : Магнитогорский Дом печати). – 182 с. — Тираж 300 экз. — ISBN 978-5-7114-0485-9.
 2017 — "Открывая тайны веков" (Научно-популярные статьи и краеведческие очерки) / Салим Фатыхов; Челяб. гос. ин-т культуры; ред.  В. Я. Рушанин; техн. ред. С. И. Недвига. – Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 2017. – [200] с.; ил. Тираж: 300 экз. ISBN 978-5-94839-596-8.
 2017 — "Дихотомия сердца" (Поэтизированные рефлексии разных  лет) / Салим Фатыхов; – Челябинск, 2017. – 184 с.: ил. Тираж: 300 экз. ISBN 978-5-94839-597-5.
2019 — "Прерывистые волны памяти… (Сохранившиеся и реконструированные дневниковые записи с поэтическими рефлексиями автора)" / Салим  Фатыхов; – Челяб. гос. ин-т культуры, 2019. – 304 с. ил. — Тираж 250 экз. ISBN 978-5-7114-0657-0.

Звания, ученые степени:

 Заслуженный работник культуры РФ (2002 г.)
 Кандидат культурологии (2006 г.)
 Доктор культурологии (2011 г.)
 Член Союза журналистов СССР (с 1977 г.)
 Член Союза писателей СССР (с 1984 г.)
Награды
 Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»;
Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью»;
 Серебряная медаль (РАЕН) им. Е.Дашковой;
 Почетный Крест «За заслуги перед наукой» (РАЕН, за книгу «Мировая история женщины», 1-е и 2-е издания);
 Почетный Знак Госкомитета РФ по физической культуре, спорту и туризму «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2002 г);
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (Указ Президента Российской Федерации от 22 октября 2003 г.);
 Знак почета Челябинского областного студенческого отряда;
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2005 г.);
 Памятный знак в честь 60-летия общества «Знание» России (2007 г.).
 Премия «Урал Полярный – Урал Промышленный»;
 Медаль «За заслуги перед литературой» (Ассоциация уральских писателей);
 Всероссийская премия им. Мамина-Сибиряка.
 Нагрудный знак «Лауреат литературной премии Корпорации развития «Урал промышленный – Урал Полярный».
 Нагрудный знак «Лауреат литературной премии Уральского федерального округа».
Диплом лауреата VI Международной открытой Южно-Уральской литературной премии в номинации "Золотой фонд" (2018 г.).
Диплом имени И.А.Бунина "За верность отечественной литературе" с вручением медали "И.А.Бунин (1870 - 1953)" - Московская городская организация Союза писателей России.

Сфера научных и литературных интересов:

Мировая история женщины, антропосоцио-и культурогенез, доисторическая археология, история семьи, первобытное изобразительное искусство, религиозные верования, культурная и социальная антропология, художественное творчество (поэзия, проза).

Научные публикации 
В журналах ВАК и в приравненных  к ним изданиях:
 Фатыхов, С.Г. О роли женщины в происхождении разума [Текст] / С.Г.Фатыхов // Социум и власть. – Уральская акад. гос. службы, НП «Институт развития города». – 2004. – №4. – С. 82–86 (0,4 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Миф и магия как социальная предпосылка религиозности [Текст] / С.Г.Фатыхов // Социум и власть. – Уральская акад. госуд. службы, НП «Институт развития города». – 2005. – №.1. – С. 96–100 (0,4 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Фетишизация и трансформация в женские божества матерей-прародительниц [Текст] / С.Г.Фатыхов. – Вестник Челяб. госуд. акад. культуры и искусств. – 2005. – № 2 (8). – С. 157–164 (0,4 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Матриархальная семантика каменной графики неолита /  С. Г. Фатыхов // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2006. – № 1 (9). – С. 49–53. – Библиогр.: 12 назв.
 Фатыхов, С.Г. Реликты матриархально-матрифеноменных технологий жизни и быта [Текст] / С.Г.Фатыхов // Вестник МГУКИ. – 2009, № 3 (29). – С. 46–51 (0,6 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Межпоколенная связь в доистории человека [Текст] / Фатыхов С.Г. // Вопросы культурологии. Научно-практический и методический журнал, – 2009, №8. – С. 26–28 (0,35 п.л.). – ISSN 2073-9702.
 Фатыхов, С.Г. Матрифеноменные истоки прототехнических опытов первобытного человека [Текст] / С.Г.Фатыхов // Личность. Культура. Общество, Т. 11. – 2009. – Вып. 4 (51–52). – С. 493–499 (0,6 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Матрифеноменный смысл ландшафтно-рукотворных святилищ [Текст] / С.Г.Фатыхов // Вестник Челяб. гос. ун–та. – 2009. – Вып. 15 (49). – С. 31–34 (0,6 п.л.). – ISSN 1994-2796.
 Фатыхов, С.Г. Трансформации доминантного права и таврогамия [Текст] / С.Г.Фатыхов // Вестник Челяб. гос. ун–та. – 2010. – Вып. 16.–С. 45–49 (0,8 п.л.). – ISSN 1994-2796.
 Фатыхов, С.Г. Обряды инициаций как акт творения традиций и социальной ответственности [Текст] / С.Г.Фатыхов // Обсерватория культуры. – М.: РГБ; «Информкультура». – 2010, № 2. – С. 129–132 (0,4 п.л.). – ISSN 2072-3156.
 Фатыхов, С.Г. Матриархально-матрифеноменные истоки любви и её психобиологическая сущность [Текст] / С.Г.Фатыхов // Личность. Культура. Общество, – 2010. – Т. 12. Вып. 1 (53–54). – С. 334–339 (0,5 п.л.). – ISSN 1606-951Х.
 Фатыхов, С.Г. Проблема элементарного социума человека и начала смыслотворения [Текст] / С.Г.Фатыхов. – Вестник МГУКИ. – 2009, № 4 (30). – С. 19–24 (0,6 п.л.). – ISSN 1997-0803.
 Фатыхов, С.Г. Кибернетические уровни культуры: фантазии или реальность? [Дискуссионная статья о кибернетической шкале культурных этапов, предложенной С.Н.Гринченко] / С.Г.Фатыхов // Вестник Челяб. госуд. акад. культуры и искусств. – 2009. – № 3 (19). – С. 64–68 (0,5 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Философско-антропологическая интерпретация ритуальных жертвоприношений [Текст] / С.Г.Фатыхов // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств, 2012. – Вып. 2 (30). – С. 59–63. (0,8 п.л.). – ISSN 1815-9176.
 Фатыхов, С.Г. Генетический код поэзии [Общекультурная проблематика современности, авестийская этимология и топонимика матриархальных времен] [Текст] / Салим Фатыхов [постановка вопросов: Нина Ягодинцева] // Вестник Челяб. госуд. акад. культуры и искусств. – 2010. – № 1 (21). – С. 104–112 (0,9 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Трансформация доминантного права и таврогамия / Фатыхов С.Г. – Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 1. С. 45-49.
 Фатыхов, С.Г. Языковая схожесть – следствие коммуникационного взаимодействия или атавизм ностратического корня? [Текст] / С.Г.Фатыхов // Чет тилларии укитишда коммуникатив ёндашув: тил, тафаккур, маданият: маколалар туплами ва нашрга тайёрловчи: М.И. Гадоева, Бухоро, 2016. – 456 бет. 798 [Сборник статей и материалов по итогам Международной конференции в Бухарском государственном университете, состоявшейся 25 – 26 ноября 2016 г. в Бухаре (Узбекистан)]. – 432 – 443. (0,9 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Философско-культурологическое осмысление истоков проторелигиозного сознания человека [Текст] / Вестник культуры и искусств, № 3. (50). Научное издание ЧГИК. – Челябинск, 2017.
 Фатыхов, С.Г. Изобразительные средства информационного взаимодействия  и наследования в доисторической культуре / С.Г.Фатыхов // Сборник материалов международной научно-теоретической и практической конференции «Вопросы искусства и культуры в историческом наследии ученых и мыслителей средневекового востока»: Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, 5-7 мая 2018 года. – Ташкент: “Издательство Наврўз” 2018. – C.63-67.

В других изданиях:
 Фатыхов, С.Г. Нравственность веков [Рецензия на монографию научного сотрудника Института истории АН СССР В.Ф.Зыбковца «Происхождение нравственности»] / С.Г.Фатыхов. – Навои: «Индустриальный Навои», 27 августа 1974 (0,2 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Из глубины столетий [Культурологический анализ подъемного материала на палеолитических стоянках плато Джиноты в Узбекистане] / С.Г.Фатыхов. – Навои: «Индустриальный Навои», 23 августа 1975, № 103 (0,2 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Сириус на скалах Сармыша? Догадки, предположения /  С. Фатыхов // "Индустриальный Навои". – 1977. – 23 авг. – фот. – (Памятникам старины – всенародную охрану).  Статья о мотивах и образах уникального петроглифа в урочище Сармыш.
 Фатыхов, С.Г., Шалатонин, Б.С. Древнейший водопровод Согдианы? [Об открытии авторами в Карнабской долине акведука I тыс. до н.э.] / Б.С.Шалатонин, С.Г.Фатыхов. – Навои: «Индустриальный Навои», 24 декабря 1977 (0,4 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Карнабский подземный водосборник [Акведук ранней античности и развалины храма богини Анахиты] / Б.С.Шалатонин [фото], С.Г.Фатыхов // Материалы научно-технич. и теоретич. конференции (26–28 апреля). – Навои, 1978. – С. 130–134 (0,2 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. О чем рассказала терракота? Путешествие в мир прекрасного [О находке автором античной терракотовой статуэтки богини на склонах Афрасиаба] / С.Г. Фатыхов. – «Индустриальный Навои», сентябрь 1978 (0,3 п.л.).
 Фатыхов, С.Г., Шалатонин, Б.С. Водопровод Согдианы [Дополнительные материалы к открытию Карнабского акведука] / Б.С.Шалатонин, С.Г.Фатыхов. – Ташкент: «Правда Востока», 13 июня 1978 (0,4 п.л.).
 Фатыхов, С.Г., Шалатонин Б.С. Тайна столовой горы: Наш краеведческий университет [О находке курганов бронзового века на вершине уникального геологического объекта с морскими окаменелостями] / Б.С.Шалатонин, С.Г.Фатыхов. – «Индустриальный Навои», 7 февраля 1978 (0,3 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. О «святых» местах: Уроки атеизма [Анализ обнаруженных автором свидетельств доисламских верований в Зарафшанской длине] / С.Г.Фатыхов. – Навои: «Индустриальный Навои», 16 марта 1978 (0,2 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Дороги и тайны: Очерки краеведа [Текст] / С.Г.Фатыхов. – Навои:  «Индустриальный Навои», 1979, №№ 86–93 (4 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. О почитаемых деревьях и камнях (из окрестностей г. Навои) [Языческие, матриархальные представления о необыкновенных объектах природы]. / С.Г.Фатыхов // Научно-технич. прогресс в развитии городов Узбекистана. – Навои, 1979. – С. 44–45 (0,1 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. «Святые» объекты природы в окрестностях г. Навои [О матриархальной сакрализации ландшафтных зон и объектов / Б.С.Шалатонин [фото], С.Г.Фатыхов // Научно-технич. прогресс в развитии городов Узбекистана. – Навои, 1979. – С. 39–40 (0,1 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Имя твое, богиня? [Текст] / С.Г.Фатыхов. – Навои: «Знамя дружбы», 8 марта 1983.
 Фатыхов, С.Г. Находка в Пода-хона [Текст] / С.Г.Фатыхов. – Навои: «Знамя дружбы», 30 июля 1985 (0,01 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Созвучие душ: 90 лет со дня рождения С.А.Есенина [Текст] / С.Г.Фатыхов. – Навои: «Знамя дружбы», 19 октября 1985 (0,2 п.л.).
 Фатыхов,С.Г. Люди, скалы и боги [Очерки интерпретации петроглифов урочища Сармыш] / С.Г.Фатыхов. – Навои: «Знамя дружбы», 1988, №№ 145–149 (3 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. В ущелье Каратау [Об открытии автором палеолитической стоянки у неолитических разработок кремня в Учтуте] / С.Г.Фатыхов. – Навои: «Знамя дружбы», 1988, №№ 204–205 (0,8 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Сармыш: наследие Великой Скифии / С. Фатыхов // "Правда Востока". – 1992. – (История и современность).
 Фатыхов, С.Г. История женской красоты [Текст] / С.Г.Фатыхов. Ташкент: «Звезда Востока». – 1993. – № 5–6. – С. 173–189. (0,8 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Память веков на скалах [Петроглифы и матриархальные представления человека эпохи бронзы] / С.Г.Фатыхов. – Ташкент: «Узбекистон». – 1993. – №4. – С. 51–53 (0,07 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Истина на двоих, или История одной фамилии /  С. Фатыхов // "Правда Востока". – 1993. – 4 мая. – (Судьбы людские). Большая статья об истории фамилии Ган, ведущей начало от Иогана Августа, «земляка и одногодка» Екатерины II, перешедшего на русскую службу в Петербургский почтамт канцеляристом в 1757 г. Самое знаменитое имя среди Ганов – это, безусловно, Елена Петровна Ган-Блаватская…
 Фатыхов, С.Г. Кем же Вы были, прапорщик Ган? Или Продолжение истории одной фамилии / С. Фатыхов // "Правда Востока". – 1993. – 21 авг. – 2 фот. – (Возвращение к теме).
 Фатыхов, С.Г. История женской красоты / С. Г. Фатыхов //  "Звезда Востока". – 1993. – № 5–6. – С. 173–189.
 Фатыхов, С.Г. Память веков на скалах / С. Г. Фатыхов // журнал "Узбекистон". – 1993. – № 4. – С. 51–53.  Статья о петроглифах и матриархальных представлениях человека эпохи бронзы.
 Fatykhov S. History Engraved in Stone [Обзор петроглифов матриархальной эпохи] / Uzbekistan Airways, 1993, №4. – Р. 51–52 (вместе с фото 0,07 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Заявить с новой силой: Слово с первой полосы [О состоянии науки в Узбекистане после развала СССР]. – Ташкент: «Правда Востока», 1993 (0,3 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. В поисках эталона: Женщина история красоты и тела [Текст] / С.Г. Фатыхов. – Москва: «Рабочая трибуна», 23 сентября 1993 (0, 6 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. История материнства / С. Г. Фатыхов // "Русский дом". –  1995. – № 31 (сент.). – ил.  Вниманию читателей представлены фрагменты рукописи «История женщины», которая планировалась к печати московским издательством «Гелиос».
 Фатыхов, С.Г. История женщины: (Фактол. опыт) / С.Г. Фатыхов // "Литературная Россия". – 1999. – 23 июля (№ 38). – С. 12–14.
 Фатыхов, С.Г. От Евы и до… [О методе исследования истории женщины и о семизвенной доисторической материнской семье] / С.Г. Фатыхов // УРФО: "Уральский федеральный округ": Общественно-политический журнал. – Екатеринбург, август 2004. – № 8 (0,4 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. О роли женщины в происхождении разума / С. Г. Фатыхов // "Социум и власть". – 2004. – № 4. – С. 82–86.
 Фатыхов, С.Г. Социокультурные аспекты антропологии «женского» [Текст] / С.Г.Фатыхов // VI конгресс этногр. и антропологов России, СПб, 28 июня–2 июля . Тез. докл. – Отв. ред. Ю.К.Чистов. СПб.: МАЭ РАН, 2005. – С. 293 (0,02 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. О «Мировой истории женщины» [Текст интервью] / С.Г.Фатыхов. – "Автограф". – Челябинск-АРТ, 2005. – № 3 (25). – 103 с.; ил. – С. 11–16 (0,7 п.л.). – ББК 8.
 Фатыхов, С.Г. Постижение времени [Текст]: рецензия / С. Фатыхов // "Уральский федеральный округ". – 2005. – N5/6. – С. 45.
Фатыхов, С.Г. Рец. на кн.: Лютов В. "Петр Сумин. Штрихи к политическому портрету" / Лютов В., Вепрев О. – Челябинск: Аркаим. – 2005 (0,4 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Миф и магия как социальная предпосылка религиозности / С. Г. Фатыхов // "Социум и власть". – 2005. – № 1. – С. 96–100.
 Фатыхов, С.Г. Антропология и культура матриархальности: автореф.  дис. … канд. культурологии: 24.00.01 – теория и история культуры /  С. Г. Фатыхов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – 29 с. – Библиогр.: с. 29 (6 назв.).
 Фатыхов, С.Г. Матриархальная семантика каменной графики неолита [Текст] / С.Г.Фатыхов. – "Вестник Челяб. госуд. акад. культуры и искусств". – 2006. – № 1 (9). – С. 157–164 (0,4 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Тайны Игнатиевской пещеры [Гипотетическая реконструкция обрядов женских инициаций в палеолите] [Текст] / С.Г.Фатыхов // Живая планета. – «Веси». Изд. под патронатом Всемирной федер. ассоц. центров и клубов ЮНЕСКО). Екатеринбург. – 2007, №1. – С. 35–44 (0,8 п.л.). 
 Фатыхов, С.Г. Сакральные смыслы «Острова Веры» [Матриархальные памятники на озере Тургаяк] [Текст] / С.Г.Фатыхов // Живая планета. – «Веси». Изд. под патронатом Всемир. федер. ассоц. центров и клубов ЮНЕСКО). Екатеринбург. – 2008, №8. С. 90–94 (0,7 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Зороастрийско-индоарийские и раннехристианские мотивы в семантике одного графического архетипа матери-прародительницы [Текст] / С.Г.Фатыхов // Социокультурная реальность: спектр аналитических подходов: [сб. науч. тр.]. – Челяб. госуд. акад. культуры и искусств. – Челябинск: ЧГАКИ: Гротеск, 2008. – 303 с. – С. 250–259 (0,5 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Женщина. Апофеоз / С.Г.Фатыхов, М.С.Фонотов // "Челябинский рабочий". Интервью XXI века: (сб. интервью) / Б. Н. Киршин. – Екатеринбург, 2008. – С. 318–320: ил.; «Челябинский рабочий», 2 февраля 2002 (0,5 п.л.). – ББК 65.9 (2Р-4Чел).
 Фатыхов, С.Г. Из декрета Саратовского губернского совета народных комиссаров / С. Фатыхов // "Российская газета". – 2008. – 17 июля. – С. 20.
 Фатыхов, С.Г. Мать-прародительница – кто она? [Текст] / С.Г.Фатыхов // Женская гендерная история Отечества: новые проблемы и перспективы. – Материалы межд. науч. конференции. 19–21 июня 2009, г. Петрозаводск. – Ин–т этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН. – М.: ИЭА РАН, 2009. – С. 37–38 (0,07 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Матрифеноменность матриархальной эпохи [Текст-сообщение] / С.Г.Фатыхов. – VIII Конгресс этнографов и антропологов России: тезисы докладов. Оренбург, 1–5 июля 2009 // редк.: В.А.Тишков [и др.]. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2009. – 600 с. – С. 527 (0,05 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Матриархальная семантика уникального петроглифа урочища Сармыш [Текст-сообщение] / С.Г.Фатыхов. – VIII Конгресс этнографов и антропологов России: тезисы докладов. Оренбург, 1–5 июля. // редк.: В.А.Тишков [и др.]. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2009. – 600 с. – С. 527–528 (0,05 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Богиня на скале – кто она? Расслоение смыслов / С. Фатыхов // Веси. – 2009. – № 6. – С. 23–28. – (Лики времени); То же // Живая планета. - "Веси" – 2009. – № 6. – С. 23–28.
 Фатыхов, С.Г. Мегалиты Южного Урала как историко-культурное и природное наследие региона [Мегалиты, женские божества и символы] [Текст] / С.Г.Фатыхов // Грибушинские чтения-2011. На стыке традиций, эпох, континентов. – Тезисы докладов и сообщений VIII Всероссийской научно-практической конференции. – Кунгур, 19– 23 апреля 2011 г. – С. 89 – 92 (0,3 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Исторический вклад (женщины) в науку и культуру [Текст] / С.Г.Фатыхов // Живая планета. – «Веси». Издается под потранатом Всемирной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО: Екатеринбург. – 2011, №7. С.110–114. (0,4 п.л.).
Фатыхов, С.Г. Материнский феномен в культурогенезе (Гипотетическое моделирование и осмысление первоначал: автореф.  дис. … док. культурологии: 24.00.01 – теория и история культуры /  С. Г. Фатыхов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 41 с. 
 Фатыхов, С.Г. Антропогенез в аспекте матрифеноменности (взгляд культуролога) [Текст] / С.Г.Фатыхов // Первобытные древности Евразии: к 60-летию Алексея Николаевича Сорокина. – М.: ИА РАН, 2012. – 840 с.: ил. – С. 785–798 (1,4 п.л.). – ISBN 978-5-94375-135-6. 
 Фатыхов, С.Г. Сакральный образ рыцаря культуры [Текст] / С.Г.Фатыхов // Цукерман Владимир Самойлович: библиогр. Указ. // ФГ БОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств». – Челябинск, 2012. – 101 с. – С. 7 – 11 (0,4 п.л.). – ISBN 978-5-94839-3 48-3.
 Фатыхов, С.Г. Граждане не еретики. У каждого из нас есть выбор!  / С. Фатыхов // Mega-u.ru: информ. агентство Мега-Урал: офиц. сайт. – Режим доступа: mega-u.ru/node/20948. – Дата публикации: 28.02.2012. – Дата обращения: 20.04.2017.
 Фатыхов, С.Г. О роли журналистов в хронологии бытия  / С. Фатыхов // Mega-u.ru: информ. агентство Мега-Урал: офиц. сайт. – Режим доступа: mega-u.ru/node/23336. – Дата публикации: 30.07.2012. – Дата обращения: 20.04.2017.
 Фатыхов, С.Г. Отзыв о книге Николая Бондаренко «Стихотворения в дереве» / С.Г.Фатыхов / Художественно-исторический альманах «Письма о Ташкенте». 18.3.2012. . – Режим входа: http://mytashkent.uz/2012/03/18/otzyiv-o-knige-nikolaya-bondarenko-stihotvoreniya-v-dereve/
 Фатыхов, С.Г. На изломе цивилизаций [Предисловие к книге С.И.Недвиги] / Недвига С.И. «Да, скифы мы…». Очерки истории народов, населявших Северное Приазовье. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2013. – 256 с.: ил. – ISBN 978-5-7851-0801-1.
 Фатыхов, С.Г. Инициальная таврогамия в семантике палеолитического сюжета из Игнатиевской пещеры / С.Г.Фатыхов /  Шестые Лазаревские чтения: «Лики традиционной культуры в начале XXI столетия»; материалы междунар. науч. конф. Челябинск, 26-27 февр. 2013 г.: в 2 ч. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост. Л.Н.Лазарева. – Челябинск, 2013. – Ч. I. – 335 с. – С. 311–319.
 Фатыхов, С.Г. Почему метеориты нацелены на Южный Урал? Размышление ученого / С.Г.Фатыхов. – «Южный Урал». –  Литературный альманах Челябинского отделения СП России, №9 (40). – Челябинск, 2013. – С. 63–64 с.
 Фатыхов, С.Г. Однажды 40 влюбленных… Что делали «чильтаны» в урочище Чильляби? [Об этимологии слова «Челябинск»] [Текст интервью] / Салим Фатыхов [постановка вопросов: Марат Гайнуллин] // "Южноуральская панорама". – 2013. – № 128 (3127). – С. 22 (0,3 п.л.). 
 Фатыхов, С.Г. Ждет ли нас апокалипсис в новой информационной среде? [Текст] / С.Г.Фатыхов / Кризис чтения: энергия преодоления: Сборник научно-практических материалов // Редактор-составитель В.Я.Аскарова. – М.: МЦБС, 2013. – 320 с. – . – С. 24 – 32 (08, п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Павел Шуф и его «Хайям в афинской школе» (Слово от первого читателя) [Текст] / С.Г.Фатыхов / Художественно-исторический альманах «Письма о Ташкенте» . – Режим входа: https://web.archive.org/web/20130328055531/http://mytashkent.uz/2013/03/24/pavel-shuf-i-ego-xajyam-v-afinskoj-shkole-ili-parnas-name/#more-41890. Дата публикации: 24.3.2013.
 Фатыхов, С.Г. К вопросу локализации евразийской прародины индоиранской культуры в рамках южноуральской экосистемы [Текст] / С.Г.Фатыхов. – Горизонты цивилизации: Материалы Пятых аркаимских чтений (Аркаим, 27-30 мая 2014 г.) под. Ред. д-ра филол. наук, проф. М.В.Загидулиной. – Челябинск: Эн-циклопедия, 2014. – 368 с. – С. 278-287].
 Фатыхов, С.Г. Женщина — первая, мужчина — второй (культурологические оценки текущих гендерных проблем) [Текст ] / Салим Фатыхов, Михаил Фонотов [Постановка вопросов ] // «Челябинский рабочий». –  23. 6. 2014 г.  (0,3 п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Черная икра для 7 миллиардов (О проблеме системного руководства и о сохранении национальных культур как  способе бесконфликтного существования народов Земли) [Текст] / Салим Фатыхов, Эльдар Газизулин [Постановка вопросов] // «Аргументы и факты-Челябинск». 24. 9. 2014 г. – (03, п.л.).
 Фатыхов, С.Г. Мы «Словом» болеем и «Словом» живём: о книге южноуральского исследователя В. В. Поздеева «Слово о полку Игореве» / С. Г. Фатыхов // Второй международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском перекрёстке»: материалы форума / М-во культуры Челяб. обл., ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств»; сост. В. Я. Аскарова, Т. О. Бобина, Ю. В. Гушул. – Челябинск, 2014. – С. 204–210. – Библиогр.: 7 назв.
 Фатыхов, С.Г. Феномен Комплекса матери-прародительницы и его родство с «теорией бабушек» [Текст] / С.Г.Фатыхов. – Материалы XIV Международного научно-творческого форума «Молодёжь в науке и культуре XXI века». – Челябинск: ЧГАКИ, 2015.
 Фатыхов, С. Г. Крушение матриархальной эпохи и мизогиния: культурологический аспект [Текст]  / Культура – искусство – образование: научные и прикладные аспекты: XXXVI науч.-практ. конф. проф.-преподават. состава акад. (Челябинск, 6 февр. 2015 г.) / сост. А. В. Штолер ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2015. – С. 417–423. – Библиогр.: 11 назв.
 Фатыхов, С.Г. Каримов был системным руководителем, а не человеком, случайно получившим высокую должность [Текст интервью] / Салим Фатыхов, Андрей Сафонов [Постановка вопросов] // Информационно-аналитический портал «Медиазавод»: 03. 09. 2016 г. – (05, п.л.). – : mediazavod.ru/.../salim-fatykhov-karimov-byl-sistemnym-rukovoditelem-a-ne-chelo...
 Фатыхов, С.Г. К вопросу прародины ариев [Текст] / С.Г.Фатыхов // Евразийство: взгляд с Южного Урала: сб. ст. / сост. К.А.Шишов. – Челябинск, 2016. – 211 с. – С. 107 – 114 (0,8 п.л.).
Фатыхов, С.Г. Кирилл Шишов: как мыслит он «В своём Отечестве…»? / Рецензия на книгу К.А. Шишова «В своём Отечестве…» // Издание Ассоциации писателей Урала: 23. XI. 2017. - . – Режим входа: https://web.archive.org/web/20190421020430/http://aspuris.ru/salim-fatyhov-o-knige-kirilla-shishova/
 Фатыхов, С.Г. Инженерный диалог со строителями пирамид  / Фатыхов, С.Г. – С. 342-344 [Послесловие к книге А.М. Ярощука «Инженерный диалог с архитекторами пирамид (Мои сенсационные открытия в пирамидах Египта. Факты, версии, доказательства)»; Под ред. Л.И. Суворовой. – Кемерово: АИ «Кузбассвузиздат», 2018. – 347: ил. – ISBN 978-5-202-01422-2.
Фатыхов С.Г. Тюркско-скифские амазонки: кто они? [Текст] / С.Г.Фатыхов. / Россия – Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития: сб. материалов междунар. науч. конф. / под общ. ред. В.Я. Рушанина; сост. Б.С. Сафаралиев. – Челябинск: ЧГИК, 2019. – 243 с. – ISBN 978-5-94839-711-5 – С. 116 – 120.

Литература 
 Худовеков Н. Литературное объединение: дела и раздумья / Н. Худовеков // "Индустриальный Навои". – 1973. – 13 янв.  Упоминание, о том, что в центральных изданиях появились стихи Салима Фатыхова.
 Красильников Н. Крылья крепнут в полете / Н. Красильников // "Индустриальный Навои". – 1981. – 21 июля ; То же // "Советская Бухара". – 1981. – 7 авг. – (Рецензия).  Рец. на кн.: Фатыхов С. Г. Чайки пустыни: стихи. Ташкент: Изд-во ЦК ЛКСМ Узбекистана «Еш гвардия», 1981. 37 с.
 Буркатовский Ю. Корпункт «Рабочей трибуны» – в Магнитогорске / «Магнитогорский рабочий», 22 декабря 1994 г.
 Шарафутдинов Р. «С южных гор до северных морей» [Из блокнота журналиста: Интервью с Салимом Фатыховым после его возвращения из Узбекистана] / «Магнитогорский рабочий», № 249, 30 декабря 1994 г.
 Валеев А. Какая она есть: Салим Фатыхов «История женщины» / «Челябинский рабочий», № 244, 27 декабря 2000 г.
 Чепижко В. Женщина царствует, но не управляет. История женщины в книге Салима Фатыхова / В. Чепижко // "Лидер" [газета]. – 2001. – 3 марта.
 Моисеев, А. П. Фатыхов Салим Галимович / А. П. Моисеев // Челябинск: энцикл. / сост. В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Челябинск: Камен. пояс, 2001. – С. 924.
 Валеев А. Мужское начало / «Челябинский рабочий», 20 января 2001 г.
 Леонтьева Н. Что слово «женщина» для Вас? / Челябинск: «НЭП-Новости экономики и политики», № 1, 28 марта 2001 г. – С. 66–68.
 Моргулис И. От Евы до наших дней: «Женский вопрос» Салима Фатыхова /  «Южноуральская панорама», № 9, 21 января  2001 г.
 Белова Л. С женщины начинается народ… / «Магнитогорский металл», № 11 (10731), 23 января 2001 г.
 Анина Т. «История женщины» от Салима Фатыхова / Магнитогорск: «Русский дом», 25 января 2001 г.
 Моргулис И., Филонов И. Стать сумасшедшим не хватило сил / «Южноуральская панорама», 27 января  2001 г.
 Моргулес И. От Евы до наших дней: «Женский вопрос» Салима Фатыхова / И. Моргулес // "Южноуральская панорама". – 2001. – 21 янв.
 Фонотов М. Женщина. Апофеоз: Соединив слова «история» и «женщина» и отдав полжизни, Салим Фатыхов написал книгу «История женщины» / «Челябинский рабочий», № 21 (23909), 2 февраля 2001 г.
 Юрьев Б. История женщины по Салиму Фатыхову / «Магнитогорский рабочий», № 22, 3 февраля 2001 г.
 Боталов Сергей, Боталова Полина. Табуированное пространство: О книге Салима Фатыхова «История женщины» / «Южноуральская панорама», 17 февраля 2001 г.
 Сергеева Л. Мужская книга о женщине / «Уралочка», № 3, март 2001 г.
 Ягодинцева Н. Мужчина, женщина, история  / Н. Ягодинцева // Деловой Урал [Челябинск]. – 2001. – 2 марта. – С. 7.  Рецензия на книгу С. Фатыхова «История женщины» (Екатеринбург, 2001).
 Строгонова Т. Салим Фатыхов: «Хочу молчать в пещере» / «Вечерний Челябинск», 3 апреля 2001 г.
 Година Николай. История женщины / «Миасский рабочий», № 55 (14461), 12 мая 2001 г.
 Рубинская Наталья. «О Мировой истории женщины» / «Автограф. Челябинск-арт», №3 (25).
 Литвинова Лена. Весь в трудах и в судах… / «Уральский курьер», № 117 (455), 5 июля 2002 г.
 Сабиров Ирек. Сэлим Фатыйхов – соклануга лаек кеше / Челябинск: «Дуслык». – Общественно-политическая, культурно-просветительская газета татар и башкир Челябинской области, « 109 – 110, 5 – 6 июля 2003 г.
 Красильников Николай. Полет стрелы [О встрече с Салимом Фатыховым в Сармышском урочище] / Москва: Издательство «Московские учебники», журнал «Разноцветные дороги», №3, 2003 г.
 Бородин Вадим. Наш учитель Салим Фатыхов  /  «Союзник» – Магнитогорский информационно-развлекательный Интернет-журнал, 2003 г. – Режим входа: www.mgn.ru/~soyuznik/. Дата входа: 2003 г.
 Клепикова Ирина. Гимн женщине! Кто против? / Екатеринбург, «Областная газета», № 243 (28051), 10 сентября 2004 г.
 Гайнуллин Марат. Мы произошли от Евы? / «Челябинск за неделю», № 11, 26 марта 2004 г.
 Бояркина Анастасия. Кто разгадает тайну женщины? Любопытно / Екатеринбург: «Уральский рабочий», № 140 (26086), 28 июля 2004 г.
 Зимарева Екатерина. Влюбленный мужчина слабоумен: В отличие от влюбленной женщины / «Вечерний Челябинск», № 139 (13375), 27 июля 2004 г.
 Валеев Рустам. «Хочется, как юноше, влюбится» [О сборнике стихотворений «Расслоенное время»] / «Челябинский рабочий», 15 июля 2005 г.
 Ягодинцева Нина. Стать деревом тысячелистным [О сборнике стихотворений «Расслоенное время»] / Екатеринбург: «Большая Медведица». – Ассоциация писателей Урала. – Журнал-газета писателей, книгоиздателей и книготорговцев, №3 (5), май-июнь 2005 г.
 Рубинская Н. О «Мировой истории женщины» / Н. Рубинская // "Автограф". Челябинск. – 2005. – № 3. – С. 11–16. – Фото С.Г. Фатыхова, ил.
 Ильина Дина. Салим Фатыхов: «Сохранить душевную чистоту» / «Вечерний Челябинск», № 153 (10541), 19 августа 2006 г.
 Матафонова Юлия. Без женщин жить нельзя на свете [О творчестве Салима Фатыхова и о вручении серебряной медали им. Е.Дашковой] / «Уральский рабочий»,  29 мая 2007 г.
 Фатыхов Салим Галимович // Люди, дела, традиции: энцикл. МаГУ (1932–2007) / отв. ред. С. Г. Шулежкова; Магнитогор. гос. ун-т. –  2-е изд., доп. и перераб. – Магнитогорск: МаГУ, 2007. – С. 377–378.
 Моргулис И. Женские секреты всех времен и народов: Салим Фатыхов «Мировая история женщины». Второе издание / «Южноуральская панорама», №80 (1714), 30 апреля 2008 г.
 Лютов Вячеслав. Матриархальный заговор / «Возрождение Урала», №19 (463), май 2008 г. (О презентации в Челябинске книги С.Г. Фатыхова «Мировая история женщины»).
 Мировая история женщины» глазами Салима Фатыхова: 2008 г.  / пресс-служба Челяб. гос. акад. культуры и искусств // М-во культуры Рос. Фед.: офиц. сайт. – Дата обращения: 11.11.2016.
 Фонотов М. Это книга поэта / «Челябинский рабочий». № 79 (25685), 6 мая 2008 г.
 Фонотов М. Будущее за матриархатом / «Челябинский рабочий». № 88 (25685), 21 мая 2008 г.
 Фонотов М. Женщина. Апофеоз: Соединив слова «история» и «женщина» и отдав полжизни, Салим Фатыхов написал книгу «История женщины» / М. Фонотов // Интервью XXI века: сб. интервью / под ред. Б. Н. Киршина. – Екатеринбург: "Лазурь", 2008. – С. 318–320; То же // Челябинский рабочий. – 2001. – 2 февр.
 Ушанова Е. Мировая история женщины глазами Салима Фатыхова / «АКАДЕМ-городок», № 94, 15–31 мая 2008 г.
 Елков Игорь. Назад в матриархат / «Российская газета», № 152 (4709), 17 июля 2008 г.
 Валеев Айвар. Закат женоненавистничества, или Четвертое состояние: Автор книги «Мировая история женщины» пророчит человечеству эпоху неоматриархата / «Культура», №32 (7645), 21–27 августа 2008 г.
 Козинский Александр. В Челябинске вышла книга Салима Фатыхова о мировой истории женщины   / Metrogazeta.ru, 7 мая 2008 г. Режим входа: https://web.archive.org/web/20140201120141/http://www.gazetachel.ru/chronics/detail.php?ID=7430
 Амелькина Юлия, Дедков Константин. Женщина сделала человека разумным существом [О книге Салима Фатыхова] / Челябинская ГТРК «Южный Урал», 2 сентября 2008 г.
 Ягодинцева Н. Матриархат как стратегический резерв человечества / Екатеринбург: «Большая Медведица». – Ассоциация писателей Урала. – Журнал-газета писателей, книгоиздателей и книготорговцев, №3 (18), сентябрь-октябрь 2008 г.
 Бондаренко Н. Мировая загадка женщины: Книга-подвиг Салима Фатыхова  / "Письма о Ташкенте": Художественный альманах. Режим входа: http://mytashkent.uz/tag/n-bondarenko. А также: http://nikbondar2008.narod.ru/t3.htm
 Понамарева И. «Мировая история женщины» открылась в книге Салима Фатыхова  / Rambiermassmedia. Ура-пресс, 04.05.2008. Режим входа:http://www.rambler.ru/russia/literature/12686898.html
Маркова Л. История Салима Фатыхова / «Соседи», 12 января 2009 г.
 Генетический код поэзии. Салим Фатыхов о словах и смыслах: [интервью] / беседовала Н. А. Ягодинцева // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2010. – № 1 (21). – С. 104–112; То же  // Большая Медведица [Екатеринбург]. – 2009. – № 2 (21). – С. 7–9. – Режим доступа: http:// ayac.narod.ru/ursa/Ursa21web.pdf. – Дата обращения: 24.04.2017; // "День и Ночь" [Красноярск]. – 2009. – № 3. – С. 207–212. – Режим доступа: http://www.krasdin.ru/data/gallery_photos/1436102494/max_size/0901347047.p df. – Дата обращения: 24.04.2017; // BookReader. – Режим доступа: http://bookre. org/reader?file=74884. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 02.11.2016; // Библиотека электронной литературы http://litresp. ru/chitat/ru/Ф/fatihov-salim/geneticheskijkod-poezii/1. – Дата обращения: 02.11.2016.
 Лавров А. История женщины Салима Фатыхова  / А. Лавров. – Режим доступа: http://chelyabinsk. fm/articles/peoples/1291/. – Дата публикации: 05.10.2011. – Дата обращения:  12.03.2017.
 Грантс Я. Челябинцы Салим Фатыхов и Геннадий Комаров получили премию имени Мамина-Сибиряка  /  Я. Грантс, Н. Пырьева // Южный Урал: гостелерадиокомпания : офиц. сайт. – Дата публикации: 15.11.2012. – Дата обращения: 09.03.17.
 Зубанова Л. Фатыхов Салим Галимович /  Л. Зубанова // Челябинская государственная академия культуры и искусств: энцикл. / ред.-издат. совет: В. Я. Рушанин (предс.), Н. В. Овчинникова, В. И. Бурматов (гл. фотохудожник). – Челябинск, 2012. – С. 609– 610. – фот.
 Санаева Тамара. Новогодние дары Салима Фатыхова / Тамара Санаева. Записная книжка поэта Зульфии: О встрече Салима Фатыхова с великим узбекским поэтом  / http://www.facebook.com/sanaevat Дата входа: апрель 2013 г. 
 Фатыхов Салим Галимович // Россиеведение: Отечественные исследователи: справочник / РАН; ИНИОН; Центр россиеведения; отв. ред. И. И. Глебова; сост. М. С. Пальников, В. И. Плющев, О. В. Хмелевская. – Москва, 2014. – С. 260–261.
 Ягодинцева Н. Стать деревом тысячелистным  / Н. Ягодинцева // Большая медведица [Екатеринбург]. 2015. – №1 (39). – С. 8. – 2 фот. – Режим доступа: http://ayac.narod.ru/ursa/ Ursa39web.pdf. – Проверено: 24.04.2017.  О двух книгах С. Фатыхова: «Мировая история женщины», «Расслоенное время».
 Ягодинцева Н. «И прошлую вместить, и будущую жизнь...»  О книге Салима Фатыхова  / Н. Ягодинцева // Ассоциация писателей Урала: сайт Свердлов. област. обществ. орг. «Ассоциация писателей Урала». – Екатеринбург: [б. и. ], 2016. – Режим доступа: https://clck. ru/AfWcS. – Дата обращения: 10.11.2016. 
 Фатыхов Салим Галимович: биобиблиогр. Указ. / Челяб. гос. ин-т культуры: сост. О.В. Бесмертная, Ю.В. Гушул, Т.Н. Моковая, Ю.Б. Разина; отв. за вып. В.Я. Рушанин. –Челябинск, 2017. – 129 с.: цв. фот. – (Академия культуры и искусств: ведущие ученые, педагоги, творцы).  ISBN 978 -5-94839-603-3 
 Гушул Ю. В. Салим Галимович Фатыхов / Ю. В. Гушул // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинский государственный институт культуры – 2017 / сост. А. Ф. Сафиуллина. Ю. В. Гушул; науч. рук. Ю. В. Гушул; науч. конс. А. Н. Терехов, Л. Н. Тихомирова; ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», Науч.-образоват. центр «Информ. о-во», фак. документ. коммуникаций и туризма, науч. студенч. о-во. – Челябинск: ЧГИК, 2017. – С. 107–114. 
 Большаков Павел. Профессор Салим Фатыхов отметил юбилей / Павел Большаков. – Челябинск: «За возрождение Урала», 30 октября, 2017 г. 
 Большаков Павел. Айналайным, Салим Фатыхов / Ассоциация писателей Урала (АсПУр). Режим доступа: https://web.archive.org/web/20190306111729/http://aspuris.ru/salim-fatyhov-yubiley/ - Дата обращения: 19.02.2019.
Валеев Марат. Человек вселенной Салим Фатыхов отмечает юбилей [Текст] / «За возрождение Урала». – Челябинск – 3.07. 2017 г.
 Гайнулин Марат. Челябинский писатель Салим Фатыхов открыл тайны женской красоты / Марат Гайнулин. – Челябинск: «Южноуральская панорама», 13 ноября 2017 г.
 Павлов Олег. Цикл встреч «Прекрасный союз». Встреча восьмая. Видиобеседа с Салимом Галимовичем Фатыховым / Режим входа:. https://www.youtube.com/watch?v=fzBc49FT1x4 Дата входа 18 феврыля 2019 г.
 Павлов Олег.  Салим Фатыхов читает стихотворение "Перышко" / Олег Павлов  / Режим входа: https://www.youtube.com. -  Дата входа 15 июля 2018 г.

Примечания

Ссылки 
 

Поэты России
Русские поэты
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Журналисты России
Политики России
Культурологи России
Писатели России XXI века
Выпускники Миасского геологоразведочного колледжа
Выпускники Магнитогорского государственного университета
Доктора культурологии
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов России
Преподаватели Челябинского государственного института культуры
Журналисты СССР